Adamowizna bezeichnet Dörfer in Polen:
 Adamowizna (Grodzisk Mazowiecki), Dorf der Gmina Grodzisk Mazowiecki, Woiwodschaft Masowien
 Adamowizna (Szypliszki), Dorf der Gmina Szypliszki, Woiwodschaft Podlachien